Hallo Welt bezeichnet:
Hallo-Welt-Programm, Computerprogramm
Hallo Welt!, Album des Hip-Hoppers Max Herre